Brotmaschine steht für:
 Brotbackautomat
 Brotschneidemaschine